Câmara municipal (Portugal) — órgão executivo municipal em Portugal
 Câmara municipal (Brasil) — órgão legislativo municipal no Brasil
 Paços do concelho — edifício com a designação coloquial de câmara municipal